Scottsburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Scottsburg (Illinois)
 Scottsburg (Indiana)
 Scottsburg (Kentucky)
 Scottsburg (New York)
 Scottsburg (Oregon)
 Scottsburg (Virginia)

Siehe auch:
 Scottburgh